Fiorella ist ein weiblicher Vorname und Familienname.

Bekannte Namensträger

Vorname 
 Fiorella Betti (1927–2001), italienische Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Fiorella Bonicelli (* 1951), uruguayische Tennisspielerin
 Fiorella Campanella (* 1997), französische Filmschauspielerin
 Fiorella Corimberto (* 2001), argentinische Handballspielerin
 Fiorella Infascelli (* 1952), italienische Filmschaffende
 Fiorella Mannoia (* 1954), italienische Sängerin
 Fiorella Mariani, italienische Regisseurin
 Fiorella Terenzi (* um 1965), italienische Astrophysikerin

Familienname 
 Pascal Antoine Fiorella (1752–1818), französischer General der Infanterie korsischer Herkunft

Weblinks 
 Eintrag auf www.behindthename.com

Weiblicher Vorname
Italienischer Personenname